La Nationalliga A 1958/59 fue la 62.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1959
Fútbol en 1958
Fútbol en 1959
Suiza en 1958
Suiza en 1959